Кучугуровское сельское поселение — муниципальное образование в Нижнедевицком районе Воронежской области.

Административный центр — посёлок совхоза «Нижнедевицкий».

Административное деление 
В состав поселения входят:
 посёлок совхоза «Нижнедевицкий»
 село Кучугуры
 хутор Парный
 хутор Парточки
 хутор Широкий

Примечания 

Муниципальные образования Нижнедевицкого района
Сельские поселения Воронежской области